Буоно () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Буоно, Виктор (1938-1982) — американский актёр.
 Буоно, Кара (род. 1974) — американская актриса.